

Нуса-Лаут — острів у групі Молуккські острови
 Нуса-Лаут — район у складі округу Центральне Малуку провінції Малуку